Ри́хард Мю́ллер:
 Мюллер, Рихард (1830—1904) — немецкий хоровой дирижёр и композитор.
 Мюллер, Рихард (1874—1954) — немецкий художник, ректор Дрезденской академии художеств.
 Мюллер, Рихард (1903—1999) — немецкий химик.
 Мюллер, Рихард (род. 1961) — словацкий поп- и рок-певец, музыкальный журналист.